Вински Врх може бити:

 Вински Врх (Нетретић), насељено мјесто у општини Нетретић, Карловачка жупанија, Република Хрватска
 Вински Врх (Ормож), насељено мјесто у општини Ормож, Подравска регија, Република Словенија
 Вински Врх при Шмарју, насељено мјесто у општини Шмарје при Јелшах, Савињска регија, Република Словенија